Wronki – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Wronki 
 Wronki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Świętajno 
 Wronki – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim
 Wronki – stacja kolejowa we Wronkach, w województwie wielkopolskim
 Wronki – zlikwidowana stacja kolejowa we Wronkach w gminie Świętajno, w powiecie oleckim, w województwie warmińsko-mazurskim
 Wronki – dawna gromada w powiecie oleckim w województwie białostockim
 Wronki – dawna gromada w powiecie szamotulskim

Zobacz też 
 Wronka, Amica Wronki, Dekanat wroniecki, Wronki Wielkie, Zakład Karny Wronki, Klasztor Franciszkanów we Wronkach